El término tableta hace referencia a varios artículos:

Informática
 Tableta (computadora) o tablet, computadora digital compacta de pantalla táctil;
 Tableta digitalizadora, periférico para introducir gráficos o dibujos;

Alimentación
 Tableta de chocolate preparado en un molde, de forma plana y rectangular;
 Turrón, preparado en un molde, de forma plana y rectangular;

Además
 Tableta de madera de pequeño tamaño, cortada con sierra y que se utiliza principalmente para entarimar
 Tableta, pastilla o comprimido, una pequeña porción de pasta medicinal.